Фредерік — округ (графство) у штаті Вірджинія, США.
 Фредерік — округ (графство) у штаті Меріленд, США.